Die Euro Hockey League 2014/2015 war die 8. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey. Der Wettbewerb wurde in insgesamt zwei Turnieren mit Gruppen- und K.-o.-Phase ausgespielt. Am Modus hatte sich zu den Vorjahren erstmals einiges geändert. In vier Vorrundengruppen zu je drei Teams qualifizierte sich jeweils der Gruppenerste für das Achtelfinale, für das zwölf Teams bereits gesetzt waren. Die KO-Spiele wurden Ostern 2015 ausgetragen. Im Endspiel setzte sich der holländische Club Oranje Zwart aus Eindhoven gegen den Rekordsieger Uhlenhorster HC aus Hamburg mit 6:5 nach Shoot-out durch.

Teilnehmer 

Insgesamt 24 Mannschaften der 12 bestplatzierten Nationen der EHF-3-Jahreswertung qualifizierten sich für den EHL-Wettbewerb. Alle anderen am Europapokal startenden Nationen schickten ihre zwei teilnehmenden Teams in die Trophy- und Challenge-Wettbewerbe. Die Nationen auf den Rängen 1–4 der EHF-3-Jahreswertung stellten drei Vereine, die auf den Positionen 5–8 zwei und die von 9 bis 12 einen für das Feld der EHL.

Zwei Clubs qualifizierten sich zu jedem der acht Ausspielungen der EHL: HC Dinamo Kasan aus Russland und WKS Grunwald Posen aus Polen. Mit dem belgischen Vertreter Royal Daring Club aus Brüssel, Dinamo-Stroitel Ekaterinburg aus Russland, dem Racing Club de France und dem Monkstown HC aus Irland gaben vier Vereine ihr Debüt bei der EHL.

Dreizehn der 24 Mannschaften spielten auch im Vorjahr in der EHL. Zwei der drei bisherigen Titelträger, Rekordsieger Uhlenhorster HC, und HC Bloemendaal konnten sich national qualifizieren. Spanien erhielt auf Kosten Englands nach zwei Jahren wieder einen dritten Startplatz. Weißrussland und Wales stellen keine Teams mehr, dafür war jeweils ein Club aus Italien und Irland wieder bei der EHL startberechtigt.

EHF-3-Jahreswertung

Vorrunde 
Die Vorrunde fand im Herbst 2014 in Barcelona im Pau Negre Stadium auf dem Olympiagelände von 1992 statt. Jedes der zwölf teilnehmenden Länder stellte sein schlechtplatziertestes Team für die Vorrunde. Aus den vier Gruppen à drei Mannschaften qualifizierten sich die Tabellenersten für das Achtelfinale. Für einen Sieg gab es 5 Punkte, für ein Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage mit weniger als drei Toren einen Punkt.

Gruppe A
10. bis 12. Oktober 2013 in Barcelona

Gruppe B
10. bis 12. Oktober 2013 in Barcelona

Gruppe C
10. bis 12. Oktober 2013 in Barcelona

Gruppe D
10. bis 12. Oktober 2013 in Barcelona

Achtelfinale 

Die Auslosung für das Achtelfinale in Bloemendaal, Niederlande, ergab folgende Begegnungen:

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde beim HC Bloemendaal in Bloemendaal, Niederlande gespielt. Alle drei niederländischen Clubs konnten sich für das Runde der letzten Acht qualifizieren. Deutschland und Belgien brachten jeweils zwei ihrer drei Vertreter in die nächste Runde. Das Feld wurde komplettiert durch den spanischen Club Egara.

Halbfinale 
Die Halbfinale wurden am Ostersonntag in Bloemendaal ausgetragen. Die Siegstrecke des Royal Daring Club endete schlussendlich beim dreifachen EHL-Sieger Uhlenhorster HC, der sich hiermit zum fünften Mal für das Finale qualifizieren konnte. Im niederländischen Duell konnte sich Oranje Zwart erst im Shoot Out gegen den Gastgeber HC Bloemendaal, der zum ersten Mal in einem Halbfinale der Euro Hockey League scheiterte, durchsetzen. Dies bedeutete die zweite Finalteilnahme in Folge für Oranje Zwart.

Finalspiele 
Am Ostermontag wurden das Spiel um Platz drei und das Finale auf der Anlage des HC Bloemendaals ausgetragen. Der Gastgeber selbst sah sich, im Spiel um Platz Drei, dem Royal Daring Club, in seiner ersten EHL Saison, gegenüberstehen. Erst im letzten Viertel konnten die niederländischen Favoriten das entscheidende Tor erzielen. Im Finale standen der Rekordsieger Uhlenhorster HC und der Vorjahresfinalist Oranje Zwart. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Im darauf folgenden Shoot Out benötigte es elf Versuche pro Team um zur Entscheidung zu kommen. Es war Oranje Zwarts erster Euro Hockey League Titel in der Vereinsgeschichte.

EuroHockey Club Trophy 

Die Euro Hockey Club Trophy fand vom 22. – 25. Mai 2015 in der irischen Hauptstadt Dublin auf der Anlage des Three Rock Rovers Hockey Club statt. Sie bildete den ersten Unterbau zur Euro Hockey League. Die Clubs spielten neben dem Titel auch um Punkte für ihren nationalen Verband in der EHF-3-Jahres-Wertung, die die Anzahl der Clubs einer Nation für die Europacupwettbewerbe festlegt.

Gruppe A

 Atasport – Slavia Prag 2:2
 Amsicora – Whitchurch HC 2:2
 Slavia Prag – Amsicora 5:2
 Atasport – Whitchurch HC 3:1
 Slavia Prag – Whitchurch HC 7:2
 Amsicora – Atasport 1:3

Gruppe B

 Three Rock Rovers – HC OKS  Winnyzja 5:2
 Grange Hockey Club – SC Stroitel Brest 1:2
 HC OKS  Winnyzja – SC Stroitel Brest 2:2
 Grange Hockey Club – Three Rock Rovers 2:3
 Grange Hockey Club – HC OKS  Winnyzja 5:2
 Three Rock Rovers – SC Stroitel Brest 1:2

Entscheidungsspiele

 Spiel Platz 7: HC OKS  Winnyzja – Whitchurch HC 4:0
 Spiel Platz 5: Grange HC – SG Amsicora ASD 5:0
 Spiel Platz 3: Atasport HC – Three Rock Rovers 3:2
 Finale: SC Stroitel Brest – Slavia Prag 3:1

EuroHockey Club Challenge 

Spielort: Wettingen 22.–25. Mai 2016

 Pool A: Navax AHTC (AUT), Akkord (AZE), HAHK Mladost (CRO), Ganziatep Polis Gucu SK (TUR)
 Pool B: Cardiff & Met HC (WAL), Servette HC (SUI), Bohemians Praha (CZE), HC Rotweiss Wettingen (SUI)

Gruppe A

 AHTC Wien – HAHK Mladost 4:2 (3:1)
 Akkord HC – Gazientep Polis Gucu SC 3:4 (1:1)
 Gazientep Polis Gucu SC – HAHK Mladost 1:2 (1:1)
 Akkord HC – AHTC Wien 1:2 (0:0)
 AHTC Wien – Gazientep Polis Gucu SC 3:0 (2:0)
 HAHK Mladost – Akkord HC 4:1 (1:0)

Gruppe B

 Cardiff & Met – HC Bohemians Prag 3:1 (1:1)
 HC Servette Genf – HC Rotweiss Wettingen 2:2 (1:2)
 HC Rotweiss Wettingen – HC Bohemians Prag 9:0 (3:0)
 HC Servette Genf – Cardiff & Met 1:3 (1:1)
 HC Bohemians Prag – HC Servette Genf 3:13 (2:4)
 Cardiff & Met – HC Rotweiss Wettingen 0:0 (0:0)

Entscheidungsspiele

 4.A-3.B Akkord HC – HC Servette 1:2 (1:2)
 3.A-4.B Gazientep Polis Gucu SC – HC Bohemians Prague 3:5 (1:1)
 2.A-1.B HAHK Mladost – Cardiff & Met 0:9 (0:3)
 1.A-2.B AHTC Wien – HC Rotweiss Wettingen 0:7 (0:2)

Endstand

 1. Cardiff & Met HC (WAL) (Aufstieg zur EuroHockey Trophy 2016)
 1. HC Rotweiss Wettingen (SUI) (Aufstieg zur EuroHockey Trophy 2016)
 3. NAVAX AHTC Wien (AUT)
 3. HAHK Mladost (CRO)
 5. Servette Hockey Club (SUI)
 5. Bohemians Praha (CZE)
 7. Gaziantep Polis Gucu SK (TUR) (Abstieg zur EuroHockey Challenge II 2016)
 7. Akkord (AZE) (Abstieg zur EuroHockey Challenge II 2016)

EuroHockey Club Challenge II 

Lousada (POR) – 22.–25. Mai 2015

 Pool A: SDUSHOR Minsk (BLR), Eagles HC (GIB), Slagelse HC (DEN)
 Pool B: Grammarians HC (GIB), SK Senkvice (SVK), AD Lousada (POR)

 Soerbymagle HK (DEN) und Partille SC (SWE) verzichteten auf Teilnahme

Gruppe A

 Eagles HC – SDUSHOR Minsk 4:4 (2:3)
 Slagelse HC – Eagles HC 2:3 (2:1)
 SDUSHOR Minsk – Slagelse HC 4:0 (2:0)

Gruppe B

 SK Senkvice – AD Lousada 0:4 (0:2)
 Grammarians HC – SK Senkvice 1:1 (0:0)
 AD Lousada – Grammarians HC 5:1 (4:0)

Entscheidungsspiele

 Spiel um Platz 5: Slagelse HC – SK Senkvice 7:3 (5:1)
 Aufstiegsspiel: Eagles HC – AD Lousada 1:3 (0:2)
 Aufstiegsspiel: SDUSHOR Minsk – Grammarians  HC 7:0 (3:0)

Endstand

 1. AD Lousada (POR) (Promoted to EuroHockey Challenge I im Jahr 2016)
 1. SDUSHOR Minsk (BLR) (Promoted to EuroHockey Challenge I im Jahr 2016)
 3. Eagles HC (GIB)
 3. Grammarians HC (GIB)
 5. Slagelse Hockeyklub (DEN)
 6. ŠK Šenkvice (SVK)

EuroHockey Club Challenge III 

Zagreb 22.–25. Mai 2015

 Pool B: Ardas Rudamina (LTU), Inta Baltic Champignons (LTU), Napeos Apollon HC (GRE), Olcote HC (HUN)
 Pool A: NSA (BUL), HK Marathon (CRO), HK Moravske Toplice (SLO)

 Qormi Hockey Club (MLT) und  KPH Raca (SVK) zogen ihre Teilnahme zurück.
 Olcote HC (HUN) rückte aus der Challenge IV nach.

Gruppe A

 HC NSA Sofia – HK Moravske Toplice 7:0 (2:0)
 HK Moravske Toplice – HK Marathon 0:9 (0:4)
 HK Marathon – NSA Sofia 4:1

Gruppe B

 Inta Baltic – Olcote HC 2:1
 Ardas Rudamina – Napeos Apollon HC 2:2
 Napeos Apollon HC – Olcote HC 2:0
 Inta Baltic – Ardas Rudamina 2:4
 Ardas-Rudamina – Olcote HC 4:1 (2:0)
 Napeos Apollon HC – Inta-Baltic Champignons 1:2 (0:1)

Entscheidungsspiele

 4.B-3.A Olcote HC – HK Moravske Toplice 4:5 (4:4)
 2.A-1.B HC NSA Sofia – Ardas-Rudamina 5:3 (4:0)
 1.A-2.B HK Marathon – Inta-Baltic Champignons 3:1 (3:0)

Endstand

 1. HK Marathon (CRO) (Aufstieg zur EuroHockey Challenge II 2016)
 1. NSA Sofia (BUL) (Aufstieg zur EuroHockey Challenge II 2016)
 3. Ardas Rudamina (LTU)
 3. Inta Baltic Champignons (LTU)
 5. Napeos Apollon Hockey Club (GRE)
 5. HK Moravske Toplice (SLO)
 7. Olcote HC (HUN) (Abstieg zur EuroHockey Challenge IV 2016)

EuroHockey Club Challenge IV 

Santa Maria de Lamas (POR) – 21.–24. Mai 2015

 Pool A: Floriana Young Stars HC (MLT), Clube de Futebol Uniao de Lamas Hoquei (POR), HC Immittos (GRE)
 Pool B: Aker Sports Club (NOR), HC Kilppari (FIN), Highway Hockey HC (TUR)

 Olcote HC (HUN) rutschte durch Teilnahmeverzichte von der Challenge IV zur Challenge III / HC SHVSM-Olimpiia Vinnitsa (UKR) verzichtete auf Teilnahme

Gruppe A

 Floriana Young Stars – Imittos HC 3:1 (2:1)
 CFU Lamas – Floriana Young Stars 11:1 (6:0)
 Imittos HC – Clube de Futebol Uniao de Lamas 0:9 (0:3)

Gruppe B

 Highway HC – Aker HC 8:0 (4:0)
 HC Kilppari – Aker HC 4:0 (2:0)
 Highway HC – HC Kilppari 5:0 (2:0)

Platzierungsspiele

 Spiel um Platz 5: HC Imittos – Aker HC 1-3 (1-2)
 Aufstiegsspiel: Floriana Young Stars – Highway Hockey HC 1-4 (1-2)
 Aufstiegsspiel: CFU Lamas – HC Kilppari 4-1 (1-1)

Endstand

 1. Highway Hockey HC (TUR) (Aufstieg zur EuroHockey Club Challenge III 2016)
 1. CFU Lamas (POR) (Aufstieg zur EuroHockey Club Challenge III 2016)
 3. Floriana Young Stars (MLT)
 3. HC Kilppari (FIN)
 5. Aker HC (NOR)
 6. HC Imittos (GRE)

Weblinks 
 offizielle Website (englisch)
 Seite der European Hockey Federation (EHF)

Einzelnachweise 

Hockey-Europapokal
Hockey 2014
Hockey 2015